Караимика — комплекс наук о караимском языке, караимской культуре, караимской литературе, караимском этносе, караимской истории.

 Караимика (сборник работ) Александра Дубиньского на польском, русском, турецком и немецком языках; содержит биографический очерк о нём и библиографию его работ. Aleksander Dubiński. Caraimica. Prace karaimoznawcze — Warszawa: Dialog, 1994. — 165 x 230 мм, твёрдый переплёт, 16 табл. ISBN 83-86 483-15-6. Серия: Philologia Orientalis
 «Караимика» — караимская библиотека в Евпатории (стала прообразом «Карай-Битиклиги»)
 Караимика (журнал) — международное ежеквартальное издание Международного института крымских караимов.